Појам Србија у доба Немањића може да се односи на:
 Рашка
 Српско краљевство
 Српско царство
 Царство Симеона-Синише